Под названием «Космос» запускались спутники связи, научные и военные спутники, прототипы космических кораблей, а также имя «Космос» получали оставшиеся из-за аварий на околоземной орбите межпланетные и лунные зонды. Из-за своей длины список разбит на несколько частей.

Таблица ниже содержит сведения о спутниках с порядковыми номерами от 251 до 500, временной промежуток с 12 июля 1972 года по 17 июля 1975.

Примечания

Ссылки 
 
 

0501
Списки космических аппаратов